Pinzán Morado är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tejupilco och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. Pinzán Morado ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pinzán Morado är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Pinzán Morado. Runt Pinzán Morado är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tejupilco de Hidalgo,  km nordost om Pinzán Morado. I omgivningarna runt Pinzán Morado växer huvudsakligen savannskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tejupilco